Минулого року чемпіонками були Надія Кіченок та Ралука Олару, але Кіченок вирішила цього року не грати. Олару утворила пару з  Сораною Кирстею, але поступилася в друому колі дуету Анастасія Потапова / Віра Звонарьова.

Ганна Калінська та Кейті Макнеллі виграли титул, здолавши в фіналі пару Аліція Росольська / Ерін Рутліфф з рахунком 6–3, 6–7(5–7), [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

 Основна сітка 

Тур WTA 2022
St. Petersburg Ladies' Trophy